

Мутне — село в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства.

Мутне — озеро в Демидовському районі Смоленської області.

Мутне — село, громада округу Наместово, Жилінський край.